R&F (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 R&F (Hong Kong), een voetbalclub uit Hongkong